Vogelschalen sind Sonderformen antiker griechischer Vasen. Es gibt sie in mehreren Stilrichtungen:

 Böotische Vogelschale
 Ostgriechische Vogelschale